Az Egyesült Államok védelmi minisztere az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának és a haderőnek a vezetője. A védelmi miniszternél csak az ország elnökének van nagyobb jogköre a hadierő felett. A pozícióra az elnök jelöl, a Szenátus tanácsadásával és jóváhagyásával. Jogilag tagja a Nemzetbiztonsági Tanácsnak és az elnök kabinetjének.

Az elnök parancsain kívül a miniszternek teljes kontrollja van a Védelmi Minisztérium felett – szárazföldi erő, légierő, haditengerészet, tengerészgyalogság, űrhaderő. Egyike a négy legfontosabb kabinetminiszternek. A mindenkori védelmi miniszter hatodik az elnöki utódlási sorrendben.

A jelenlegi védelmi miniszter Lloyd Austin, aki az első afroamerikai a pozícióban.

A védelmi miniszterek listája 
A pozíciót leghosszabb ideig betöltő miniszter Robert McNamara volt, aki 7 évig és 39 napig szolgált, míg a legrövidebb ideig Elliot Richardson volt védelmi miniszter, mindössze 114 napig (bele nem számítva a helyettes védelmi minisztereket, mint William P. Clements és William Howard Taft IV, akik mind pár hetet szolgáltak átmeneti miniszterként).

Források 

 A Védelmi Minisztérium hivatalos weboldala

Hivatkozások 

Amerikai politikai listák
Politikusok listái
Kormányzat az Egyesült Államokban